Soltík ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Soltík (* 1991), tschechischer Grasskiläufer
 Tomáš Soltík (* 1994), tschechischer Grasskiläufer